

Sigle 
 Legge sul procedimento amministrativo

Codici 
 LPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gran Canaria - Gando, Las Palmas de Gran Canaria, Spagna
 lpa – codice ISO 639-3 della lingua lelepa

Altro 
 LPA – targa automobilistica del distretto di Parczew (Polonia)
 Lp(a) – Lipoproteina(a)